Een verkeersweg:
N357 (België)
N357 (Frankrijk)
N357 (Nederland), zie Provinciale weg 357
N-357 (Spanje)